Olof Peter Swartz — botânico sueco 

Estados Unidos
Swartz Creek — cidade do Michigan
Swartz (Luisiana) — região censitária

Ver também 
Swartzia — género botânico

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos